Jarvik se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erik Jarvik
 Anders Erik Vilhelm Jarvik